Termenul Palmyra poate să fie:

 Palmyra, un oraș situat într-o oază din deșertul sirian pe drumul caravanelor dintre Damasc și Eufrat 
 Atolul Palmyra o grupă de insule ce aparțin SUA. El are o suprafață de 11,9 km² din Oceanul Pacific, fiind situat la cca. 1800 de km vest de Hawaii. 
 Borassus belliformis un soi de palme

 denumiri geografice din SUA:
 Palmyra (Illinois)
 Palmyra (Indiana)
 Palmyra (Maine)
 Palmyra (Missouri)
 Palmyra (Nebraska)
 Palmyra (New Jersey)
 Palmyra (New York)
 Palmyra (Pennsylvania)
 Palmyra (Utah)
 Palmyra (Virginia)
 Palmyra (Wisconsin)

 denumiri geografice din Australia:
 Palmyra (Australia)